DMX — псевдоним американского рэпера Эрла Симмонса.
 DMX Krew — псевдоним британского музыканта Эда Аптона.
 «DMX-512» — протокол передачи данных.